Slovo Lech má několik významů:

 lech – vladyka

slovanské, nejčastěji polské jméno
 Lech – slovanský vévoda na Canburgu, zmíněný ve franských kronikách.
 kníže Lech – legendární postava českých a polských dějin
 Lech Kaczyński – polský prezident
 Lech Majewski – polský režisér
 Lech Wałęsa – bývalý polský prezident, spoluzakladatel Solidarity
geografické názvy

 Lech (řeka) – řeka v Rakousku a Německu
 Lech am Arlberg – vesnice a lyžařská oblast ve Vorlalbersku (Rakousko)

další významy
 Lech (pivovar) – polský pivovar

Podobné názvy 
 Lechické jazyky
 Lechtal – údolí řeky Lech
 Lechův kámen

 Leh (rozcestník)

Externí odkazy